O termo Onan pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Onan - Personagem Bíblico
Ōnan - Cidade do distrito de Ōchi, Japão

Desambiguação